Il cognome italiano Dellepiane (diffuso soprattutto in Liguria) può riferirsi a:
Angela Dellepiane – danzatrice, coreografa e docente
Emanuele Dellepiane – calciatore